Villa Bolívar bezeichnet die folgenden geographischen Orte:

 Villa Bolívar (Chapare), Streusiedlung in der Provinz Chapare, Bolivien
 Villa Bolívar (Quillacollo), Weiler im Nationalpark Tunari, Provinz Quillacollo, Bolivien
 Villa Bolívar (Orinoco), Stadtteil von Ciudad Bolívar am Río Orinoco, Venezuela